Шичжун цюй (市中区) в переводе с китайского означает «центральный район города» или «район внутри городских границ», поэтому такое название носят многие единицы административно-территориального деления Китая уездного уровня:
 Шичжун (Лэшань) — район городского подчинения городского округа Лэшань провинции Сычуань
 Шичжун (Нэйцзян) — район городского подчинения городского округа Нэйцзян провинции Сычуань
 Шичжун (Цзинань) — район городского подчинения города субпровинциального значения Цзинань провинции Шаньдун
 Шичжун (Цзаочжуан) — район городского подчинения городского округа Цзаочжуан провинции Шаньдун

Кроме того
 До 2007 года название «Шичжун» носил район Личжоу городского округа Гуанъюань провинции Сычуань
 До 2013 года существовал район Шичжун в городском округе Цзинин провинции Шаньдун (был присоединён к району Жэньчэн)